Arta Bajrami (1980) – cantante albanese
Eldis Bajrami (1992) – calciatore austriaco di origini macedoni
Emir Bajrami (1988) – ex calciatore svedese
Muharem Bajrami (1985) – calciatore macedone
Nedim Bajrami (1999) – calciatore albanese
Selma Bajrami (1980) – cantante bosniaca